Мухамед Чејван (19. јануар 1905 — Бања Лука, 27. јануар 1982) је био југословенски и босанскохерцеговачки глумац.

Улоге 
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
!
!1950
!1960
!1970
!Укупно
|-
! style="text-align:left;" | Дугометражни филм
|1
|3
|1
|5
|}

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.е_
|-
| 1959. || Влак без возног реда || Спиро
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.е
|-
| 1963. || Десант на Дрвар || Друг Брко, главни економ
|-
| 1964. || Николетина Бурсаћ || Тодор, Танасијев отац
|-
| 1966. || Коњух планином || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.е
|-
| 1975. || Доктор Младен || 	Сумњичави стари с црном шубаром
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1905.
Умрли 1982.
Босанскохерцеговачки глумци
Југословенски глумци